Ю́рьевец — посёлок в городском округе город Дзержинск Нижегородской области России. Входит в состав административно-территориального образования Сельсовет Бабино.

История 
В «Списке населенных мест» Нижегородской губернии по данным за 1859 год значится как казённая деревня при реке Оке Чернорецкой волости Балахнинского уезда в 51 версте от уездного города Балахна. В деревне насчитывалось 32 двора и проживало 188 человек (97 мужчин и 91 женщин).

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Дзержинск